

Patronyme
 Luca Dodi, (1987- ),  coureur cycliste italien ; 
Dodi peut désigner :
 Dodi Al-Fayed, un producteur de cinéma, ancien compagnon de Lady Di.
 Lekha Dodi, un cantique hébreu.